Лошаков-Колычёв — русская фамилия; имеет женскую форму Лошакова-Колычёва. Известные носители:
 Лошаков-Колычёв, Иван Васильевич Жук (ум. после 1527) — русский боярин, воевода, дипломат.
 Лошаков-Колычёв, Матвей Третьякович (ум. 1599) — опричник Ивана Грозного, воевода.